Loch Ascog kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Asgog Loch, sjö, Skottland, Argyll and Bute, 
 Loch Ascog (sjö i Storbritannien), Skottland, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar